Victor Berglind (né le  à Karlstad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec le Brynäs IF dans l'Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||11 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien || 18 || 1 || 0 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2011-2012 || Brynäs IF || Elitserien || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan || 31 || 1 || 8 || 9 || 6 || 9 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
|2012-2013 || Brynäs IF || Elitserien || 37 || 3 || 2 || 5 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Djurgårdens IF || Allsvenskan || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Rögle BK || Allsvenskan || 49 || 7 || 13 || 20 || 38 || 12 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2014-2015 || Rögle BK || Allsvenskan || 22 || 2 || 3 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 19 || 1 || 4 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 46 || 4 || 16 || 20 || 16 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 48 || 3 || 15 || 18 || 35 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 28 ||1 ||	6 || 7 ||4 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 48 ||3 ||	13 || 16 ||20 ||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 31 ||1 ||	8 || 9 || 14 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| BIK Karlskoga || Allsvenskan || 33 || 0 || 6 || 6 || 18 || 11 || 1 || 3 || 4 || 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1992
Naissance à Karlstad
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Rögle BK
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du BIK Karlskoga